Тадас Лабукас (; 10 января 1984, Клайпеда) — литовский футболист, нападающий клуба «Атлантас».

Клубная карьера 
В 2003—2004 годах Лабукас был игроком московского «Динамо», в составе которого сыграл лишь два официальных матча — в розыгрыше Кубка России 2003/04. Летом 2004 года вернулся в «Атлантас». Затем форвард провёл несколько лет в греческом клубе «Визас». В 2006 году Тадас вернулся на родину и выступал за «Жальгирис». С 2007 по 2009 год литовец играл за «Оцелул», а также с 2008 по 2009 год находился в аренде в бакинском «Интере». Ещё два сезона он выступал за скромный польский клуб «Арка» и провёл полгода в норвежском «Бранне», где за одиннадцать игр ни разу не забил. В 2012 году он играл за «Сконто» и был одним из лучших бомбардиров команды. В январе 2013 года Тадас перешёл в московское «Торпедо».

Карьера в сборной 
Тадас выступал за юношескую и молодёжную сборные Литвы. В 2006 году дебютировал в национальной сборной Литвы. С тех пор про за неё восемнадцать матчей, голов не забивал.

Достижения 
 Обладатель Кубка Латвии: 2011/12

Примечания

Ссылки 
 Профиль на romaniansoccer.ro

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки сборной Литвы по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Дайнава»
Игроки ФК «Атлантас»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Оцелул»
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Арка»
Игроки ФК «Бранн»
Игроки ФК «Сконто»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Ритеряй»
Игроки ФК «Медзь»